Dictionary (von  ‚das Sprechen‘) steht für:

 englisch für Wörterbuch
 Zuordnungstabelle, Datenstruktur

Siehe auch:
 DICT
 Dictionnaire